Królowa Wola ist der Name folgender Orte in Polen:

 Królowa Wola (Inowłódz), Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Łódź
 Królowa Wola (Stare Juchy) (dt. Krolowolla, früher Königswalde), Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren